Anne Shirley – Lucy Maud Montgomery regénysorozatának főszereplője
Anne Shirley (1918–1993) amerikai színésznő